El término Murciano puede referirse a:''

 Murciano, relativo a la Región de Murcia o natural de la misma.
 Murcia, relativo o natural de localidad española de la Comunidad Autónoma del mismo nombre de la que es capital.
 Murciano o dialecto murciano, dialecto español hablado en la Región de Murcia y zonas de las provincias colindantes de Almería, Alicante, Albacete y Jaén.